Буджак, Буджяк (, ) — село в Комратском районе Молдавии автономного территориального образования Гагаузия.

История 
Посёлок городского типа (пгт) Буджак образовался 31 мая 1978 года из населённого пункта при совхозе-заводе «Буджак» в Комратском районе Молдавской ССР, который засадил 250 га виноградника и 100 га сада.

После упразднения понятия «посёлка городского типа» в независимой Молдавии и вследствие уменьшения численности населения, Буджак был переведён в разряд сёл. На основании закона «О местном Публичном управлении» № 310- XII от 07.12.1994 года исполнительный комитет поселкового совета Буджак был преобразован в примэрию села Буджак.

География 
Расположено в центральной части Буджакской степи на реке Ялпуг в 9 км от города Комрат. В селе находится железнодорожная станция Комрат. Средняя высота над уровнем моря — 43 метра.

Население 
Согласно переписи населения 2004 года в селе проживают 1 525 человек, из них: 942 человека — гагаузы, 305 молдаван, 115 русских, 85 украинцев, 56 болгар и 4 цыгана. По состоянию на 2016 год, в населённом пункте проживает 1681 человек.

География и климат 
Село Буджак расположено на холмистой равнине в нижней части склона долины реки Ялпуг, расчленённой многочисленными оврагами и балками.

Климат

Село Буджак расположено в степи Буджак, рельеф которой характеризуется степями, широкими долинами и небольшими холмами. Село находится в регионе с самым тёплым и засушливым регионом страны. Суточные температуры в селе на 2-3 градуса выше, чем в других регионах республики. Климат также характеризуется большим количеством солнечных дней — около 190 дней в году или 2.354 световых часов в год. Осадки в течение года распределены неравномерно. Проливные дожди приводят к более интенсивной и непрерывной деградации почв. В последние годы наблюдается опустынивание, очень высокая частота стихийных бедствий и повышенная изменчивость климата. Сельское хозяйство часто подвержено опасным метеорологическим явлениям. Наибольшие уроны вызваны сухими ветрами, градом, морозом и засухой, которые происходят каждые три года. Водных ресурсов для защиты сельского хозяйства от засухи недостаточно.

Водные ресурсы 
Доступ населении села Буджак к качественным ресурсам питьевой воды и воды для ирригации ограничен. Водные ресурсы села представлены поверхностными и подземными водами. Поверхностные источники воды ограничены.

Поверхностные воды

Поверхностные воды села Буджак представлены протекающей в 300 м западнее населённого пункта рекой Ялпуг и Нагульным прудом. Ближайшими крупным водоёмом является Комратское водохранилище, расположенное в 2,5 км южнее села. Поверхностные воды не могут использоваться для обеспечения жителей села питьевой водой по причине несоответствия санитарным нормам. Качество воды в реке Ялпуг и Комратском водохранилище отнесено к V классу качества (очень загрязнённая).

Подземные воды

Подземные воды региона и села Буджак характеризуется превышением максимально допустимой концентрации вредных веществ, установленных санитарными стандартами качества питьевой воды по содержанию концентраций фтора, бора, натрия, сероводорода и железа. Вместе с этим, вода из подземных источников является единственно возможным вариантом централизованной системы водоснабжения села.

Вместе с этим, решение проблемы качества подземных вод в АТО Гагаузия путём очистки не представляется возможным, поскольку влечёт значительные эксплуатационные расходы. В данный момент властями рассматривается единственный вариант решения проблемы качества воды в регионе — подача воды из реки Прут.

Водоснабжение и водоотведение 
По состоянию на 2016 год в населённом пункте состоящем из 627 хозяйств и населением 1681 человек, покрытие централизованной системой водоснабжения составляет 90 % домохозяйств. Покрытие села канализацией составляет 52 %, однако её состояние неудовлетворительное. Очистные сооружения в селе отсутствуют, стоки сбрасываются в ближайшие водоёмы.

В настоящее время власти не рассматривают строительство и эксплуатацию очистных сооружений в селе как эффективное решение проблемы. Разработана концепция строительства и эксплуатации общей с городом Комрат инфраструктуры по очистке сточных вод.

Экология 
В период ядохимизации сельского хозяйства, объявленного Н. С. Хрущёвым в 1970-х годах, в агропредприятия региона было завезено большое количество высокотоксичных препаратов. После повсеместного запрета на их применение, в период до 1987 года 140 тон просроченных ядохимикатов было помещено в необорудованный склад в 50 метрах от окраины села, что приводило к их неконтролируемому выветриванию, проникновению в почву и грунтовые воды. В 2016 году ядохимикаты были утилизированы.

Примечания 

Гагаузские поселения